Canções
One Love (canção de Bob Marley) — de 1977
One Love (canção de David Guetta) — de 2009
One Love (canção de Nas) — de 1995

Álbuns musicais
One Love (álbum de David Guetta) — de 2009
NME in Association with War Child Presents 1 Love — coletânea de vários artistas de 2002

Desambiguações de música